Джузеппе Бертолони (16 сентября 1804, Сарцана — 19 декабря 1874, Болонья) — итальянский ботаник и энтомолог.

Был профессором ботаники Болонского университета. Его коллекции хранятся в университетском музее. Особенно много работал над флорой и фауной Мозамбика. Являлся членом Итальянского энтомологического общества.

Его отец Антонио Бертолони (1775—1869) был болонским врачом и ботаником.

Примечания

Ссылки 
 Anon Boll. Soc. ent. ital. 2 :210-213, bibliography
 Sforza G, G.storico Lunigiana 3:128-144, bibliography

Ботаники Италии
Энтомологи Италии